El nombre de ermita del Cristo de la Agonía puede aludir a alguno de los siguientes edificios:

 Ermita del Cristo de la Agonía, en el municipio de Alfarrasí.
 Ermita del Cristo de la Agonía, en el municipio de Algemesí.
 Ermita del Cristo de la Agonía, en el municipio de Potríes.